Renault Express este un vehicul utilitar mic produs de Renault. În prezent există două generații:
 Renault Express, produs între 1985 și 2000.
 Renault Express (2020), bazat pe Dacia Dokker și comercializat din 2021.

Express